ТМЗ — многозначная аббревиатура:
 ТМЗ — Тавдинский машиностроительный завод
 ТМЗ — Таганрогский металлургический завод
 ТМЗ — Талнахский механический завод
 ТМЗ — Тарусский молочный завод
 ТМЗ — Тихвинский молочный завод
 ТМЗ — Тихорецкий машиностроительный завод им. В. В. Воровского
 ТМЗ — товарно-материальный запас, товарно-материальные запасы
 ТМЗ — токсикология и медицинская защита
 ТМЗ — Томский манометровый завод
 ТМЗ — трансформатор масляный защищённый
 ТМЗ — Тугаевский моторный завод
 ТМЗ — Тульский машиностроительный завод
 ТМЗ — Турбомоторный завод
 ТМЗ — Тутаевский моторный завод
 ТМЗ — Тушинский машиностроительный завод
 ТМЗ — Тюменский машиностроительный завод
 ТМЗ — женский волейбольный клуб из Тутаева, с 1998 года — «Ярославна-ТМЗ»

См. также 
 АТМЗ — автотопливомаслозаправщик
  — аббревиатура латиницей